Le canton du Lamentin est le nom porté par plusieurs divisions administratives françaises :

 le canton du Lamentin est un ancien canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du Lamentin-1-Sud-Bourg est un canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du Lamentin-2-Nord est un canton du département et de la région Martinique ;
 le canton du Lamentin-3-Est est un canton du département et de la région Martinique.

Voir aussi 

 Le canton de Lamentin est un canton du département et de la région Guadeloupe.